UROD ist die Abkürzung für:
 Ultra Rapid Opiate Detoxification, eine Form des Opiatentzugs
 Uroporphyrinogendecarboxylase, ein Enzym

UROD